Niels Foss er navnet på flere personer:

 Niels Foss (læge) (1588-1645) – dansk læge
 Niels Foss (bogsamler) (1670-1751) – dansk godsejer og bogsamler
 Niels Foss (kapelmester) (1916-2014) – dansk jazzbassist og kapelmester (Niels Hartvig Foss)
 Nils Foss (født 1928) – dansk civilingeniør og direktør